Vat (verpakking) van metaal of hout
Stroomlijnkuip, een omhulling aan de voorkant van een motorfiets
Stadion Feijenoord, algemeen bekend als De Kuip, een voetbalstadion in Rotterdam
Het Nieuwe Stadion, eerder De Nieuwe Kuip, stilgelegde plannen voor een nieuw voetbalstadion dat 'De Kuip' moest vervangen
Kuipke, een velodroom in het Citadelpark van Gent
een open vat met vlakke bodem dat gewoonlijk naar onderen taps toeloopt, bijvoorbeeld:
Badkuip
Wastobbe
Mostkuip, een kuip om druivenpulp in te laten vergisten
Lavet, een soort kruising tussen een badkuip en een gootsteen
een grote bloembak; zie Kuipplant

Kuip (station), een stationtype
bouwkuip, een tijdelijke put om te bouwen.
onderdeel van een boot
het deel van een kansel waar de predikant in staat
een deel van een wasmachine, het waterdichte omhulsel van de wastrommel
het deel van een molen waar het te malen product, bijvoorbeeld graan, in fijngeperst werd
Kuip van Gent, het oudste deel van Gent, gesticht in 879 als Gandavum, nadat de oudere, oostelijkere nederzetting Ganda door Vikingen verwoest was
Kuip (busbedrijf), een voormalig busbedrijf (-1941) te Wognum
KUIP, een programmeerbibliotheek, Kit for a User Interface Package

Zie ook
Kuiperij, een werkplaats waar kuipen worden gemaakt